Магнітний полюс може означати:
 один з двох кінців магніту;
 магнітні полюси астрономічних тіл, особливий випадок магнітів, зокрема:
 Магнітні полюси Землі:
 Північний магнітний полюс — умовна точка на земній поверхні, в якій магнітне поле Землі спрямовано вертикально вниз (під кутом 90° до поверхні);
 Південний магнітний полюс — умовна точка на земній поверхні, в якій магнітне поле Землі спрямовано вертикально вгору (під кутом 90° до поверхні).

Також може стосуватись:
 магнітного монополя, гіпотетичної елементарної частки.